Иоанни́кий () — мужское имя, заимствованное из греческого; образовано, видимо, путём сложения двух известных имён.

Известные носители 
 Иоанникий (ум. 1724) — митрополит Коломенский.
 Иоанникий (ум. 1849) — епископ Кипрской православной церкви, архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра.

 Иоанникий I (ум. ок. 1526) — патриарх Константинопольский.
 Иоанникий II — патриарх Сербский.
 Иоанникий II — патриарх Константинопольский.
 Иоанникий III (1700—1793) — патриарх Сербский и патриарх Константинопольский.

 Иоанникий Великий (752—846) — вифинский преподобный.
 Иоанникий Киприот (ум. 1657) — патриарх Александрийский.

 Иоанникий (Аверкиев) (1823—1882) — иеромонах, преподобный, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Иоанникий (Бураковский) (1741—1789) — архимандрит Ниловой пустыни Русской православной церкви.
 Иоанникий (Васильев) (1784—1851) — схимонах Русской православной церкви.
 Иоанникий (Волкович) — львовский священник и монах, писатель.
 Иоанникий (Гаврилов) (ум. 1816) — архимандрит Московского Высоко-Петровского монастыря Русской православной церкви.
 Иоанникий (Голятовский) (ум. 1688) — проповедник, богослов, автор ряда сочинений.
 Иоанникий (Горский) (1810—1877) — архиепископ Херсонский и Одесский.
 Иоанникий (Дмитриев) (1875—1937) — архимандрит, преподобномученик
 Иоанникий (Дьячков) (1858—1923) — обновленческий епископ Калужский.
 Иоанникий (Ефремов) (1863—1914) — епископ Белгородский.
 Иоанникий (Казанский) (1839—1917) — епископ Архангельский и Холмогорский.
 Иоанникий (Кобзев) (1938—2020) — митрополит Луганский и Алчевский.
 Иоанникий (Константинидис) (1814—1879) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Никейский.
 Иоанникий (Липовац) (1890—1945) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Черногорско-Приморский.
 Иоанникий (Микрицкий) (1731—ноябрь 1785) — епископ Русской православной церкви, епископ Олонецкий и Каргопольский.
 Иоанникий (Мичович) (род. 1959) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Черногорско-Приморский.
 Иоанникий (Москвин) (ок. 1813—1869) — епископ Козловский.
 Иоанникий (Надеждин) (1837—1901) — епископ Архангельский и Холмогорский.
 Иоанникий (Неделчев) (род. 1939) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Сливенский.
 Иоанникий (Образцов) (1793—1880) — епископ Кавказский.
 Иоанникий (Орловский) (ум. 1802) — архимандрит, префект.
 Иоанникий (Павлуцкий) (1699—1763) — епископ Воронежский и Елецкий.
 Иоанникий (Полонский) (1742—1819) — архиепископ Брацлавский и Подольский.
 Иоанникий (Попов) (1883—1942) — епископ Русской православной церкви, епископ Рыбинский, викарий Ярославской епархии.
 Иоанникий (Руднев) (1826—1900) — митрополит Киевский и Галицкий.
 Иоанникий (Савинов) (?—1855) — иеромонах Русской православной церкви, участник обороны Севастополя
 Иоанникий (Сенютович) (Протасов; ? — 1729) — архимандрит Киево-Печерской лавры.
 Иоанникий (Скабовский) (ум. 1753) — архимандрит, ректор Тверской духовной семинарии.
 Иоанникий (Смирнов) (1888 — после 1931) — деятель обновленчества, один из лидеров Свободной народной церкви в Пензе, глава Свободной трудовой церкви в Москве.
 Иоанникий (Соколовский) (1889—1938) — деятель григорианского и лубенского расколов, до 1925 года — епископ РПЦ, епископ Омский.
 Иоанникий (Сперанский) (1885—1969) — епископ Красноярский.
 Иоанникий (Холуйский) (? — ум. после 1861) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит московского Заиконоспасского монастыря.
 Иоанникий (Чанцев) (1861—1933) — епископ Русской православной церкви, епископ Кунгурский.
 Иоанникий (Чекановский) (1858 — не ранее 1926) — обновленческий епископ Валуйский, епископ РПЦ, викарий Воронежской епархии.
 Иоанникий (Юсов) (1850—1921) — архимандрит, настоятель Соловецкого монастыря.

См. также 
 

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки